Montcel bezeichnet:

eine Gemeinde im französischen Département Puy-de-Dôme, siehe Montcel (Puy-de-Dôme)
eine Gemeinde im französischen Département Savoie, siehe Montcel (Savoie)

Siehe auch:
Moncel